Bláfell steht für: 
 Bláfell (Bláskógabyggð), ein Berg auf dem Gemeindegebiet von Bláskógabyggð nahe dem Langjökull in Island
 Bláfell (Ísafjarðarbær), ein Berg auf dem Gemeindegebiet von Ísafjarðarbær in den Westfjorden Islands
 Bláfell (Rangárþing eystra), ein Berg auf dem Gemeindegebiet von Rangárþing eystra im Süden Islands